Terremoto – vibrazione della crosta terrestre
 Terremoto (Earthquake) – film catastrofico del 1974 di Mark Robson
 Terremoto – episodio della serie a fumetti per adulti La Poliziotta pubblicata dalla Edifumetto
 Terremoto – album dei Litfiba del 1993
 Terremoto – tipo di bomba
 Terremoto – albo n° 4 di PK - Paperinik New Adventures
 Terremoto – singolo di Anitta e Kevinho del 2019